Ива́н Ка́торжный:
 Каторжный, Иван Дмитриевич — атаман Войска Донского.
 Каторжный, Иван Павлович (1920—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).